Tribosphenida é um grupo (infralegião) de mamíferos que inclui o ancestral de Hypomylos, Aegialodontia e Theria (o último ancestral comum de marsupiais e placentários mais todos os seus descendentes). Sua definição atual é mais ou menos sinônimo de Boreosphenida.

Características 
Os mamíferos tribosfenídeos foram originalmente agrupados com base em molares triangulares ou em forma de V (tribosfénicos). Desde então, outros grupos de mamíferos não relacionados foram encontrados com molares tribosfênicos, como os australosphenidans (um grupo que inclui os monotremados ainda existentes), sugerindo que, como sinapomorfia, isso é fundamentalmente inútil, pois evoluiu várias vezes entre os mamíferos.

Porém, ainda é identificável um clado entre os grupos citados, o "verdadeiro Tribosphenida" ou Boreosphenida, unido por características como a ausência de um cingulídeo mesial e de um trigonídeo triangulado no último pré-molar. Eles também são unidos por características pós-cranianas, como a presença de uma orelha moderna (embora esta também tenha evoluído independentemente em muitos outros grupos, como monotremados), omoplatas modernas e várias características do membro posterior.

Filogenia 
Abaixo está um cladograma de Rowe (1988) e McKenna e Bell (1997) mostrando uma hipótese de relações entre mamíferos:

Boreosphenida 
Boreosphenida foram os primeiros mamíferos que se originaram no hemisfério norte e tinham molares tribosfénicos (dentes com três pontas na bochecha). Em Boreosphenida, o ângulo mandibular é posicionado posteriormente e a calha pós-dentária primitiva (orifício na mandíbula) está ausente (em contraste com Kuehneotheriidae, Eupantotheria e Australosphenida.) Eles compartilham os molares tribosfénicos com o Australosphenida, mas diferem deles por terem cúspulas cingulídeos, mas sem um cingulídeo mesial contínuo. Os Boreosphenida também carecem do trigonídeo triangulado no último pré-molar encontrado em mamíferos do Cretáceo Inferior. Eles diferem do Shuotherium (um parente monotremato) por terem o talonídeo posicionado posteriormente ao trigonídeo (como nos mamíferos tribosfénicos modernos) nos molares inferiores, mas molares superiores semelhantes aos do Shuotherium.

Os Boreosphenida mais antigos são do Berriasiano (~145-140 milhões de anos atrás). Eles ficaram restritos ao hemisfério norte durante o Cretáceo Inferior, mas se espalharam pela América do Sul e Índia durante o final do Cretáceo.

Ligações externas 
 MESOZOIC MAMMALS; Stem zatherians, zatherians & Peramuridae, an internet directory
 THERIA И MARSUPIONTA (in Russian)
 Infralegion Tribosphenida - Hierarchy - The Taxonomicon

 
Taxonomia de mamíferos